Rajsamand (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Rajsamand (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Rajsamand